Буферная ёмкость:

 Буферная ёмкость раствора — способность раствора сохранять постоянной концентрацию определённых ионов (обычно применяется к ионам H+).
 Буферная ёмкость — способность экосистемы противостоять загрязнению.
 Буферная ёмкость — ёмкость, служащая для приёма из обогатительной фабрики низкоконсистентной пульпы, её временного хранения и отстоя.
 Буферная ёмкость в системе отопления — ёмкость, которая в зависимости от объёма может выполнять роль гидроразделителя и (или) термоаккумулятора.